Сарос 127 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 82 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 10 жовтня 991 і досягла повних затемнень 14 травня 1352 року. Останнє повне затемнення відбудеться 15 серпня 2091 року. Вона не містить гібридних і кільцеподібних затемнень. Серія закінчиться частковим затемненням 21 березня 2452 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 5 хвилин 40 секунд 30 серпня 1532 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 127 на сайті НАСА

Сарос